Río Hurtado (rivier), een rivier in Chili
Río Hurtado (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Coquimbo